La Paroisse Saint Paul en Laonnois est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 16 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La Paroisse Saint Paul en Laonnois est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Laon du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Anizy-le-Grand. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable 

 Abbaye de Prémontré

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Paroisse Saint Paul en Laonnois sur le site du diocèse

Notes et références 

Saint Paul en Laonnois

Fondation en 1999